Greville ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Greville, 7. Earl of Warwick (1911–1984), britischer Adliger
 Daisy Greville, Countess of Warwick (1861–1938), Mätresse von König Eduard VII. von Großbritannien
 David Greville, 8. Earl of Warwick (1934–1996), britischer Adliger
 Edith Greville (1867–1953), britische Tennisspielerin, siehe Edith Austin
 Francis Greville, 1. Earl of Warwick (1719–1773), britischer Adliger
 Francis Greville, 5. Earl of Warwick (1853–1924), britischer Adliger

 George Greville, 2. Earl of Warwick (1746–1816), britischer Adliger
 George Greville, 4. Earl of Warwick (1818–1893), britischer Adliger
 Guy Greville, 9. Earl of Warwick (* 1957), britischer Peer und Politiker
 Henry Greville, 3. Earl of Warwick (1779–1853), britischer Adliger
 Julia Greville (* 1979), australische Schwimmerin
 Leopold Greville, 6. Earl of Warwick (1882–1928), britischer Adliger

Siehe auch:
 Gréville